Gianluca es un nombre italiano compuesto de Giovanni y Luca. Puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Gianluca (cantante), cantante de trap chileno;
 Gianluca Lapadula, futbolista ítalo-peruano;
 Gianluca Gaudino, futbolista alemán;
 Gianluca Ginoble, barítono italiano del grupo musical Il Volo;
 Gianluca Grignani, cantante italiano;
 Gianluca Vialli, exfutbolista italiano;
 Gianluca Zambrotta, futbolista italiano.

Nombres masculinos
Nombres italianos